Sonora – jeden ze stanów Meksyku, przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi
 Sonora – pustynia w Stanach Zjednoczonych i Meksyku
 Sonora – rodzaj kaktusa
 Sonora – rzeka w Meksyku
 Sonora – rodzaj węża z podrodziny Colubrinae w rodzinie połozowatych (Colubridae)
Miejscowości w USA:
 Sonora – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tuolumne
 Sonora – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Hardin
 Sonora – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Sutton
Gminy w USA:
 Sonora (ang. Sonora Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
Miejscowość w Brazylii:
 Sonora – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Mato Grosso do Sul